Es uno de los nuevos personajes agregados a la saga de Street Fighter en Street Fighter IV. El Fuerte es un luchador de lucha libre mexicana con gran agilidad y destreza. Tiene puesta una máscara en su cara, característica clásica de un luchador mexicano, también es un aspirante a chef, aunque no lo hace muy bien.

Introducciones
Tanto en Street Fighter IV, como en Super Street Fighter IV, los objetivos principales de El Fuerte es aprender más de cocina, e inclúso cocinar para sus oponentes a pesar del rechazo de ellos y sobre todo mostrar sus habilidades de lucha libre al mundo. Al acabar en SFIV, Zangief, E. Honda y El Fuerte se reúnen para mostrar sus platillos preferidos, y entonces El Fuerte tiene la idea de combinar los dos platillos de los demás y agregarles unos cuantos ingredientes... aparentemente le había salido mal.

Cuando acaba en SSFIV, El Fuerte prepara un guisado al lado del Chef. El chef no tiene la más mínima idea de lo que prepara El Fuerte, mientras tanto le agrega un líquido verde llamado "aojiru" que le había dado E. Honda. Al final, escuchando las quejas del chef, decíde agregar un poco de chocolate que aparentemente le había regalado Abel, entonces el chef se enoja y le grita: "¡Solo lo vas a empeorar más!".

Rivalidad

En este juego tiene como rival al luchador ruso Zangief, quienes se enfrentan para saber cual de los dos estilos de lucha es mejor. Aunque también llega a ser rival de E. Honda porque él al verlo le habla que primero es un Chef y el mismo E.Honda quería tener una batalla contra él para después demostrarle que la comida japonesa llega a ser buena. En Super Street Fighter IV El rival de T.Hawk es El  Fuerte. Aparentemente se conocen, dando la idea de que para T. Hawk, El Fuerte sigue siendo inmaduro. al vencer a T. Hawk, El Fuerte dice: "¿Que pasó amigo?, este combate ha sido mas Tex-Mex de lo que esperaba", así que El Fuerte se refiere a que T. Hawk no es 100% mexicano. Ya que Hawk habita en el estado de Texas, E.U. También aparece como rival de Blanka, donde se queja de la máscara que lleva puesta.

Estilo de lucha

Su estilo de lucha está basado en ataques acrobáticos, planchas, una gran ventaja en el espacio aéreo y en combates cuerpo a cuerpo. Es el personaje más veloz del Super Street Fighter IV, y al combinar sus ataques con la rapidez, lo hacen intocable. También el nombre de la mayoría de sus ataques tienen que ver con comida mexicana ya que él pretende llegar a ser un gran chef algún día.

Super Combo

El Fuerte Dynamite, consiste en dar unas piruetas en el suelo terminando con una clásica plancha al estilo de la lucha libre.

Ultra Combos

El Fuerte Flying Giga Buster, comienza con un salto hacia adelante de espaldas, cuando atrapa al oponente se para sobre sus hombros y entrelaza sus piernas alrededor de su cabeza, luego lo levanta y termina con un rápido martillazo sobre el suelo. Ultracombo muy útil para cazar al adversario cuando salta.

El Fuerte Ultra Spark.Ultra Combo disponible en Super Street Fighter IV El Fuerte se lanza al suelo con una barrida, al atrapar al oponente lo toma con sus piernas en el cuello, luego comienza a dar giros levantando al oponente como un helicóptero, al terminar le aplica una potente quebradora de cuellos con las piernas en el aire. Con este Ultra también es posible cazar al oponente mientras va de caída. Tiene mucha prioridad sobre otros Ultracombos para ser usado como "Counter Hit" o "Reversal", y sobre todo cuando el rival usa el Ultracombo al mismo tiempo que el Fuerte. Es uno de los Ultras que baja más vitalidad.

Datos Adicionales 

Algunos videojugadores cuando llegaron a ver al que El Fuerte llegaba a ser uno de los nuevos peleadores del Street Fighter IV pensaron que él pudo haber sido inspirado por un luchador de la WWE tratándose del Rey Mysterio porque tenía una máscara como el pero se dieron cuenta de que la máscara no tenía ningún parecido a él.
El Fuerte también hace referencia al luchador Mexicano "El Místico" incluso el movimiento "El Fuerte Ultra Spark" está basado en "La Mística" llave que inmortalizó a este personaje.

Se dice que el personaje Stingray (Stinger en Japón) del juego del Saturday Night Slam Masters podría haber sido utilizado como un icono para la creación El Fuerte porque su máscara llega a tener un parecido y, aparte, porque este personaje también es de nacionalidad mexicana como él. Aunque también se cree que el personaje Scorpion (Astro en japonés) del mismo juego donde viene el Stingray llegaron a sacar el cinturón de El Fuerte y también la máscara de El Fuerte pudo haber sido inspirado también por el luchador mexicano El Santo

El Fuerte hace un cameo en uno de los escenarios de Street Fighter X Tekken. Detrás de la batalla puede verse un cartel promocional de comida, en donde tiene puesto su traje de chef, el mismo que está disponible como DLC en el Street Fighter IV.

Referencias 

Personajes de Street Fighter
Personajes masculinos en videojuegos
Mexicanos ficticios
Luchadores de lucha libre ficticios